Sucre es el primer apellido de Antonio José de Sucre, uno de los próceres de la independencia de América del Sur. En su honor se ha dado su nombre a un número ingente de localidades, organizaciones e incluso monedas, en particular en los países andinos:

Personas 
Antonio José de Sucre (1795-1830), prócer de la independencia hispanoamericana.
Familia Sucre, dinastía familiar cuyo mayor representante es Antonio José de Sucre.
Francisco Sucre, político venezolano, diputado por el estado Bolívar.
Leopoldo Sucre (1838-1902), pianista, compositor y director de orquesta.
Leopoldo Sucre Figarella (1926-1996), ingeniero y político venezolano.
José Antonio Ramos Sucre (1890-1930), poeta y escritor.
Dimitri Sucre Benjamin (1936-2000), botánico panameño. Abreviatura científica sucre (fl. 1970).
Carlos del Pozo y Sucre (1743-1814), físico y naturalista venezolano.
Rafael José Sucre Poveda, General de brigada, venezolano. (1928-1995).

Geografía 
 Bolivia
Sucre, capital constitucional de Bolivia.

 Colombia
Departamento de Sucre, ubicado al norte del país.
Sucre, municipio del departamento colombiano anterior.
Sucre, municipio del departamento del Cauca.
Sucre, municipio del departamento de Santander.

 Ecuador
Sucre, cantón de la provincia de Manabí, cuya cabecera cantonal es la ciudad de Bahía de Caráquez.
Sucre, localidad ecuatoriana, cabecera del cantón Veinticuatro de Mayo en la provincia de Manabí.

Perú
Sucre, distrito de la provincia de Celendín, departamento de Cajamarca.

Venezuela
Estado Sucre, Venezuela. En su capital nació Antonio José de Sucre.
Ciudad Sucre, población de Venezuela, en el estado de Apure.
Sucre, división político-administrativa ubicado en Caracas, Venezuela.
Municipio Sucre, nombre de varios municipios de Venezuela.

Monedas 
Sucre (moneda de Ecuador), antigua moneda del Ecuador.
SUCRE, nueva moneda común de los países de la Alianza Bolivariana para América (ALBA).

Organizaciones/instituciones o programas 
 Aerosucre Airlines, aerolínea venezolana.
 Aerosucre, aerolínea de carga colombiana.
 Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre que sirve a la ciudad de Cumaná, Venezuela. 
 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre que sirve a la ciudad de Quito, Ecuador. 
Misión Sucre, programa social educativo del gobierno venezolano de Hugo Chávez.
Instituto Técnico Superior Sucre, institución educativa de nivel secundario, entre las principales en el ramo técnico de Ecuador.
Liceo Militar Gran Mariscal de Ayacucho, institución educativa de nivel secundario de Caracas, Venezuela.
Universitario de Sucre, equipo de fútbol profesional de Sucre, Bolivia.
Club Mariscal Sucre de Deportes, desaparecido club deportivo del Perú.
 Cuartel Sucre: edificación militar de Maracay (Venezuela),